Eide (Agder), een dorp en een voormalige gemeente in de Noorse provincie Agder.
 Eide (Møre og Romsdal), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Møre og Romsdal.